Алексей Ставровский: Ставровский, Алексей Андреевич (1834—1918) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Ставровский, Алексей Владимирович (1905—1972) — издатель, богослов, писатель, деятель Русского апостолата в Зарубежье.
 Ставровский, Алексей Иванович  (1809—1882) — российский историк, магистр всеобщей истории.